Це список країн за обсягами видобутку нафти головним чином згідно з даними з «Книги фактів» ЦРУ.

Див. також
 Нафтовидобуток

Примітки

Посилання 
 The World Factbook. CIA USA. Country Comparison: Oil - production 
 International Energy Statistics, US Energy Information Administration 

Нафта
Нафтова промисловість